Евге́ний Ви́кторович Панко́в (24 ноября 1983, Керчь, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы города Симферополь. В десятом классе переехал в Краснодар и учился в местном спортивном интернате «Центр-Р-Кавказ», откуда получил вызов в юношескую сборную России. В 2007 году получил приглашение в минское «Динамо». Всего в чемпионате Белоруссии провёл 3 сезона. Зимой 2010 года подписал контракт с новичком Первого дивизиона клубом «Жемчужина-Сочи», после его расформирования перешёл в ставропольское «Динамо».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Спартак-МЖК»
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Славия-Мозырь»